Brigitta Bulgari (Budapeste, 29 de setembro de 1982) é o nome artístico de uma atriz pornográfica húngara.

Ligações externas 
 

Atores pornográficos da Hungria
Naturais de Budapeste